Elisabeth von der Schulenburg ist der Name folgender Personen:

 Elisabeth von der Schulenburg († 1617), Ehefrau des Landrats Levin von der Schulenburg im Fürstentum Anhalt
 Elisabeth von der Schulenburg, bekannt als Tisa von der Schulenburg, später Schwester Paula (1903–2001), deutsche bildende Künstlerin
 Elisabeth von der Schulenburg (1869–1940), Gräfin